Гран-прі Португалії 2020 (офіційно — Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2020) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулись 25 жовтня 2020 року на автодромі Альграве у Портіман, Португалія. Це дванадцятий етап чемпіонату світу та перше Гран-прі Португалії з 1996 року.

Кваліфікація

Перегони 

  — Роман Грожан фінішував 16-м, але отримав 5-секундний штраф за багаторазове порушення меж треку

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2020 Формули-1
2020 у португальському спорті
Гран-прі Португалії